Lilburn (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Lilburn (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland